Григо́рий Ко́тов:
 Котов, Григорий Иванович (1859—1942) — русский советский архитектор, реставратор, преподаватель.
 Котов, Григорий Петрович (1902—1944) — советский военачальник, генерал-лейтенант.